Fabci est un toponyme qui peut désigner :
Fabci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Višnjan, comitat d'Istrie ;
Fabci, une localité de Slovénie située dans la commune d'Ilirska Bistrica.